Борис Климентов Карадимчев е известен български композитор на филмова и поп музика, дългогодишен художествен ръководител на детския хор „Пим-Пам“, професор в НАТФИЗ.

Биография 
Произхожда от големия охридски род Карадимчеви. Дядо му Димитър Карадимчев е кмет на Охрид в 1912 – 1913 година. Борис е роден през 1933 година в град Ямбол. По това време баща му Климент Карадимчев, военен летец, служи в ямболското летище. Завършва Консерваторията, три години учи композиция при Панчо Владигеров.

Автор е на някои от вечните хитове на българската музика – над 300 популярни песни, сред които заглавия като „Бяла тишина“, „Робинзон Крузо“, „Хора и улици“, „Нашият град“ и „Циркът“ на група Тангра и други. Композира и музиката за над 40 игрални филма, като: „Сватбите на Йоан Асен“, „Момчето си отива“, „Селянинът с колелото“, „Матриархат“, „Оркестър без име“.

Умира внезапно от инфаркт на 12 април 2014 г. в Пловдив. Погребан е в Централните софийски гробища.

Родословие

Филмография

Като композитор 
 „Бързо, акуратно, окончателно“ (тв, 1989)
 „Вкус на бисер“ (1984)
 „От нищо нещо“ (1979)
 „Матриархат“ (1977)
 „Сватбите на Йоан Асен“ (1975)
 „Селянинът с колелото“ (1974)
 „Деца играят вън“ (тв, 1973)
 „Момчето си отива“ (1972)
 „Гола съвест“ (1971)
 „Няма нищо по-хубаво от лошото време“ (1971)
 „Вълшебникът“ (1968)
 „Началото на една ваканция“ (1966)

Като актьор 
 „Вкус на бисер“ (1984)

Външни препратки 
 Биография и творчество на Борис Карадимчев в сайта на Съюза на българските композитори
 Здравко Петров, Музиката – артистичният дълг на Борис Карадимчев, БНР, 7 октомври 2011
 Борис Карадимчев: Стойностната музика е сбор от различни настроения, CINEFISH.BG

Бележки 

Български композитори
Композитори на 20 век
Филмови композитори
Български творци от Македония
Възпитаници на Националната музикална академия
Преподаватели в НАТФИЗ
Български музикални педагози
По произход от Охрид
Родени в Ямбол
Починали в Пловдив
Починали от инфаркт на миокарда
Погребани в Централните софийски гробища